Erzeuger steht für:
 Genitor, diejenigen Lebewesen, die im Rahmen der Fortpflanzung ihre Erbanlagen an Nachkommen weitergegeben haben
 biologische Elternschaft eines Kindes
 Hersteller von Erzeugnissen und Produkten
 Erzeuger (Algebra), Elemente einer algebraischen Struktur

Siehe auch
 Erzeugungs- und Vernichtungsoperator (Quantenmechanik)
 Stromquelle (Begriffsklärung)